Омид (на персийски اُمید, латинизирано като Omid, Omead, Omeed, Umeed или Umed) е персийска дума, означаваща „надежда“, и често срещано иранско мъжко име.

Омид може да се отнася за:

 Омид, първият ирански изкуствен спътник на Земята